Jaśkowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Jaśkowo (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Jaschkowen, 1938 bis 1945 Reiherswalde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Jaśkowo (Zalewo), Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Jäskendorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Jaśkowo (osada leśna), Forstsiedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masurenm, siehe Jaśkowo (Pisz)

Siehe auch:
 Jaśkowa Góra